Alexandre Fornjinju Tatabong est un chef traditionnel du Lebialem, installé à Melong au Carrefour Forest en 1982 et qui y a acquis des terres et bati une chefferie traditionnelle de style grassfield/Bamiléké.   

Il est fondateur de l'Aire de repos de Melong, du Lenale ndem Museum et plus récemment - à la suite de la crise anglophone au Cameroun - de la Lenale ndem bilingual nursery and primary school de Melong.

Biographie

Enfance, éducation et débuts

Carrière 

Alexandre Fornjinju Tatabong est gendarme de métier. En fin de carrière, au début des années 1980, il est actif autour de Nkongsamba. 

Au moment de prendre sa retraite, il ne retourne pas s'installer dans le Lebialem, sa terre d'origine où il est d'ascendance royale. Il acquiert plutôt des terres vierges et des terrains à Melong, lieu de passage pour la forte diaspora du grassfield camerounais. Il y investit dans la construction d'auberges pour le voyageur. Il est, à son arrivée à Melong en 1982, parmi les premiers à promouvoir l'Aire de repos de Melong, anticipant l'essor de ce marché.

Terre par excellence de la culture du café, Alexandre Fornjinju Tatabong investit aussi dans une usine de transformation de café. La crise anglophone au Cameroun commencée en 2017 cause un raz-de-marée des réfugiés dans la cité de Melong. Alexandre Fornjinju Tatabong transforme sa chefferie et ses domaines en centre d'hébergement d'urgence. Il crée et construit des bâtiments pour la Lenale ndem bilingual nursery and primary school

Il est aussi collectionneur d'œuvres d'art et est le promoteur du Lenale ndem Museum.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lenale ndem Museum
 Lenale ndem bilingual nursery and primary school
 Aire de repos de Melong

Liens externes 

 
 
 

Personnalité Bamiléké